Páprica

Filmes
Paprika (filme de 1933)
Paprika (filme de 1991)
Paprika (filme de 2006)

Desambiguação